Het A1GP seizoen 2008-2009 was het vierde seizoen van het A1GP kampioenschap. De start werd gegeven op 5 oktober 2008 op het circuit van Zandvoort en eindigde op 3 mei 2009 op het circuit Brands Hatch. Het kampioenschap werd gewonnen door Ierland. Voor Nederland kwamen Jeroen Bleekemolen en Robert Doornbos aan de start. Ze eindigden op de vierde plaats in het kampioenschap.

Kalender

Puntentelling

Resultaten 

2008-2009
Autosport in 2008
Autosport in 2009